Ђорђе II Тертер (око 1300—1323) је био бугарски цар (1322—1323).

Биографија 
Ђорђе II Тертер је био син Теодора Светослава и Еуфросине Кримске. Име је добио по своме деди Ђорђу I Тертеру. Година рођења Ђорђа II Тертера није позната. Свакако је рођен пре 1307. године. Могуће је да је 1321. године био савладар свога оца, мада извори о томе не говоре. Након очеве смрти (1322), узео је учешћа у грађанском рату у Византијском царству између Андроника II и Андроника III Палеолога. Користећи се неприликама у Византији, нападао је византијске територије у Тракији и освојио главни град теме, Пловдив (Филипопољ) са околином (1322). Инсталирао је бугарски гарнизон у Пловдиву на челу са Иваном Руским. У новој кампањи исте године Ђорђе осваја неколико тврђава око Хадријанопоља, али су Бугари поражени од стране војске Андроника III који се измирио са својим унуком. Византијски цар припремао се за напад на Бугарску када су стигле вести о смрти Ђорђа II Тертера. Умро је, наводно, природном смрћу. Пошто је био још младић, није имао потомство. Наследио га је рођак, син Шишмана Видинског, Михаило III, познатији као Михаило Шишман.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1300.
Умрли 1323.
Бугарски средњовековни владари